Lydia (cantora) — cantora de origem espanhola
 Lydia Moisés — cantora brasileira de música cristã
 Lydia (filme) — filme de 1941, dirigido por Julien Duvivier

Topônimos
 Lydia (Luisiana)

Outros
 Família Lydia — família de asteroides
 110 Lydia — asteroide

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos